Camporotondo di Fiastrone – comune italiano in provincia di Macerata.
Camporotondo Etneo – comune italiano in provincia di Catania.
Camporotondo – frazione di Cappadocia in provincia dell'Aquila.
Camporotondo - frazione di Trecchina in provincia di Potenza.